El nombre Ricardo Venegas puede referirse a:

 Ricardo Venegas Carhart, músico chileno de la banda Quilapayún.
 Ricardo Venegas Santander, músico chileno de la misma banda, hijo de Ricardo Venegas Carhart.